Данкормик (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер) у трассы . Население — 503 человека (по переписи 2002 года).

Примечания 

Населённые пункты графства Уэксфорд